Анфа:
 Анфа — у грецькій міфології алкіоніда, одна із семи доньок Алкіонея.
 Анфа — супутник Сатурна
 Колишня назва міста Касабланки.